Der VfL Bergen 94 ist ein deutscher Mehrspartenverein aus Bergen auf Rügen. Heimstätte des Vereins ist das Ernst-Moritz-Arndt-Stadion, welches 4000 Zuschauern Platz bietet.

Verein (Fußball) 
Der VfL Bergen wurde 1938 als Einheit Bergen gegründet. Nach der 1945 erfolgten Auflösung wurde der Verein nach Kriegsende als Rugia Bergen neu gegründet. In der Folgezeit fanden weitere Namensänderungen statt, 1949 in KWU Bergen sowie ab 1951 in Einheit Bergen. 

Mit dem Einsteigen der Deutschen Reichsbahn als Trägerbetrieb verbesserten sich die sportlichen Rahmenbedingungen. Der Verein von der Insel Rügen wurde 1961 in BSG Lokomotive Bergen umbenannt. 1971 gelang Lok Bergen der Aufstieg von der Bezirksliga Rostock in die DDR-Liga. Die zweithöchste Spielklasse der DDR musste Lok nach nur einer Spielzeit gemeinsam mit Einheit Grevesmühlen wieder verlassen. 1974 schaffte Bergen mit knappen Vorsprung vor Motor Wolgast noch einmal die Rückkehr in die Liga. Konnte der erneute sofortige Wiederabstieg in der Saison 1974/75 noch verhindert werden, mussten die Rüganer 1976 endgültig in die Bezirksliga absteigen.

1989 stieg Lok Bergen in die viertklassige Bezirksklasse ab und wurde nach der Wende in die Landesliga integriert. Gleichzeitig spielte der Verein ab 1990 unter dem Namen ESV Bergen. Im Jahr 1994 erfolgte die letzte Namensänderung in VfL Bergen 94. Auf sportlicher Ebene pendelte der VfL ab den neunziger Jahren zwischen Landesliga und Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, in der Bergen von 1995 bis 2000 und von 2004 bis 2006 agierte. Derzeitige Spielklasse ist die Landesliga Mecklenburg-Vorpommern.

Statistik ab 1994 

 Teilnahme DDR-Liga: 1971/72, 1974/75, 1975/76
 Ewige Tabelle der DDR-Liga: Rang 138

Personen 
 Nicole Fetting (* 1980)
 Ulrike Jurk (* 1979)
 Björn Laars (* 1974)
 Rainer Marks (* 1941, † 2019)
 Meinhard Uentz (* 1938, † 2021)

Literatur 
 Hardy Grüne: Lok Bergen. In: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 40. 
 Hanns Leske: Lok Bergen. In: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3, S. 183.

Weblinks 
 www.vfl-bergen.de
 Einheit Bergen, Lok Bergen, VfL Bergen 94. www.ruegen-fussball.de Übersicht aller Vereine von Rügen

Fußballverein aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen
Volleyballverein aus Mecklenburg-Vorpommern
Verein im Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern
Vfl Bergen 94
Vfl Bergen 94
Sportverein (Landkreis Vorpommern-Rügen)
VfL Bergen 94
Sport (Pommern)